Гидроксид-ион (гидроксид-анион, гидроксильный ион) — отрицательно заряженный ион гидроксида OH−.

Гидроксид-ион изолированно существует в газовой фазе, находится в кристаллической решётке гидроксидов и основных солей, образуется в водных растворах в результате электролитической диссоциации воды или/и растворённых гидроксидов.

Наличие в водном растворе иона OH− в концентрациях, превышающих 10−7 моль/литр приводит к щелочной реакции раствора.

В реакциях комплексообразования гидроксид-ион может выступать в роли лиганда.

Рыхлая слоистая кристаллическая структура гидроксидов является следствием высокой поляризуемости и большого ионного радиуса гидроксид-аниона.

Ионные равновесия в газовой фазе 
В газовой фазе имеет место равновесная реакция, характеризующая термическую устойчивость гидроксид-иона
 

Зависимость константы равновесия (Kp) от абсолютной температуры (T):

Электролитическая диссоциация оснований 
При электролитической диссоциации оснований образуются катионы металла и общие для всех оснований ионы гидроксида:

 

 

Таким образом, основания можно определить как химические соединения, дающие в водном растворе гидроксид-ионы.

Электролитическая диссоциация оснований характеризуется константой диссоциации в водных растворах К:

Химические свойства гидроксид-иона 
Основной реакцией, в которой принимает участие гидроксид-ион, является реакция нейтрализации кислот и оснований:

 

или в ионном виде:

 

Последнее выражение представляет собой общее уравнение реакций нейтрализации и показывает, что во всех случаях, когда ионы H+ встречаются с ионами гидроксида OH-, они соединяются в почти недиссоциированные молекулы воды. В реакции гидроксид-ион проявляет свойства нуклеофила — электроизбыточного химического реагента, способного взаимодействовать с электрофилами (электронодефицитными соединениями) по донорно-акцепторному механизму, приводящему к образованию ковалентной химической связи.

Гидроксид-ион принимает участие в реакциях бимолекулярного нуклеофильного замещения. Например, атом кислорода гидроксид-иона донирует пару электронов на связывание с атомом углерода в молекуле бромэтана:

 

Типичные реакции нуклеофильного замещения:

 Образование спиртов из галогенуглеводородов:
 

 Образование кетонов:
 

 Образование карбоновых кислот:
 

 Омыление сложных эфиров:

Примечания

Литература 
 

Анионы